Dupuy de Lôme ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Dupuy de Lôme (1851–1904), spanischer Diplomat
 Henri Dupuy de Lôme (1816–1885), französischer Schiffbauingenieur

Dupuy de Lôme ist der Name folgender Schiffe der französischen Marine:
 Dupuy de Lôme (Schiff, 1890), Panzerkreuzer
 Dupuy de Lôme (Q 105), Unterseeboot  (1915–1935)
 Dupuy de Lôme (A 759), Vermessungs- und Fernmeldeaufklärungsschiff (seit 2004)